Duvan kan syfta på:

Duvan (stjärnbild) – en stjärnbild.
Duvan (roman) – en roman av Patrick Süskind
Duvan (galleria) – en galleria i centrala Karlstad